В этой статье представлены результаты матчей финального раунда чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 2015. Сетка финального раунда была определёна по результатам второго раунда. В нём участвуют по четыре лучшие команды из групп E и F. Помимо финала предусмотрено также проведение матчей за 3-е, 5-е и 7-е места. Матчи финального раунда пройдут с 24 по 28 июня 2015 года в спортивно-развлекательном центре «СИМА» в Будапеште, Венгрия. Победитель получит право участвовать в женском баскетбольном турнире летних Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро. Команды, занявшие места со 2-е по 5-е, примут участие в квалификации.

Участники 

Время начала матчей дано по местному времени (UTC+2).

Сетка 
5–8 места

Результаты матчей

Четвертьфиналы

Полуфиналы за 5-8 места

Полуфиналы

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 2015

Группа F